Antofagasta — cidade chilena
 Antofagasta (região)
 Antofagasta (província)
 Antofagasta de la Sierra
 Antofagasta de la Sierra (departamento)
 Club de Deportes Antofagasta

Desambiguações de topônimos